The First Time (englisch für Das erste Mal) ist der Titel folgender Filme:
 Originaltitel von Ein Baby kommt selten allein (1952), US-amerikanische Komödie von Frank Tashlin (1952)
 Originaltitel von Wer trägt bei Rosie schon Pyjamas?, US-amerikanischer Jugendfilm von James Neilson (1969)
 The First Time (1981), US-amerikanische Komödie von Charlie Loventhal (1981)
 The First Time – Bedingungslose Liebe, deutscher Jugendfilm von Timmy Ehegötz (2011)
 The First Time – Dein erstes Mal vergisst du nie!, US-amerikanische romantische Komödie von Jonathan Kasdan (2012)